Bantayan steht für:

 Bantayan (Insel), Insel auf den Philippinen
 Bantayan (Cebu), Gemeinde auf den Philippinen
 Bantayan (Sulawesi), ein frühes Makassar-Königreich 1200–1600 v. Chr. in Südsulawesi